Brasile
Cuité – comune dell'Agreste Paraibano, Paraíba
Cuité de Mamanguape – comune della Zona da Mata Paraibana, Paraíba